Ероуз А10 е болид от Формула 1, с който отбора на Ероуз участва през сезон 1987 и сезон 1988. Колата е създадена от Рос Браун и модифицирана през 1988 и преименувана на А10B.

След като БМВ напусна Формула 1 след 1986, шефа на Ероуз Джаки Оливър сключи договор с подкрепа от главния спонсор на тима USF&G да продължат да използват четири цилиндровите БМВ двигатели, преименувани на Мегатрон.

Ероуз успяха да подобрят позицията си от предната година, където завършиха 10-и със 7-а позиция през 1987. Англичанинът Дерек Уорик постигна едно пето и едно шесто място, за да събере актив от 3 точки, докато съотборника му Еди Чийвър постигна две четвърти и две шести места за да събере 8 точки, като общия брой за отбора е 11 точки.

А10 бе модифицирана за сезон 1988 най-вече по аеродинамиката и окачването и бе преименувано на А10В, като болида бе по-добър през 1988 благодарение на повечето отбори които използваха атмосферни двигатели като загрявка за пълната забрана на тубро двигателите за 1989. Ероуз продължиха да използват турботата Мегатрон и финишираха на 5-а позиция при конструкторите, благодарение на 3-та позиция на Еди Чийвър, което е и единствения подиум на А10 по време на 1988 ГП на Италия. Уорик финишира зад съотборника си на 4-та позиция на същото състезание с 0.582 секунди зад съотборника си. Уорик финишира 8-и при пилотите със 12 точки, докато Чийвър финишира 12-и с 6 точки.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1